El Talló, muntanya del terme municipal de Castellgalí, al Bages
 El Talló, muntanya al límit dels termes municipals de la Vall de Bianya, a la Garrotxa, i de Camprodon, al Ripollès
 Mas El Talló, masia del terme municipal de Castellgalí, al Bages